Benet Viñes, inventor de la predicció dels canvis meteorològics 
 Gonzalo Viñes (Xàtiva, 1883 - Vallés, 1936), sacerdot executat durant la Guerra civil espanyola, venerat com a beat a l'Església catòlica
 Miguel Ignacio Peralta Viñes (Alcoi, 1962), advocat i polític valencià 
 Ricard Viñes i Roda (Lleida, 1875 - Barcelona, 1943), pianista i compositor 
 Trinquet Baptiste Viñes, trinquet de capçalera de Borriana (Plana Baixa, País Valencià)